

Astronomia 
 Zeno – cratere lunare

Aziende 
 Zeno-Watch Basel – marca di orologi svizzera

Fumetti 
 Zeno – protagonista del manga e anime Zatch Bell!
 Zeno – personaggio dell'anime e manga Slayers
 Zeno – personaggio dell'anime e manga Dragon Ball Super

Musica 
 Zeno – nome di un gruppo musicale hard rock
 Zeno – album degli Zeno del 1986

Onomastica 
 Zeno – nome proprio di persona italiano maschile

Persone

Zeno
 Zeno o Zen – famiglia del patriziato veneziano
Antonio Zeno – ammiraglio italiano
Apostolo Zeno – poeta, librettista, giornalista e letterato italiano
Caterino Zeno – viaggiatore e diplomatico italiano
Giovanni Battista Zeno – cardinale italiano
Giuseppe Zeno – attore italiano
Martin Zeno – cestista statunitense
Niccolò Zeno – storico italiano
Nicolò e Antonio Zeno – navigatori italiani
Pier Luigi Zeno – calciatore italiano
Piero Zeno – condottiero ed esploratore italiano
Roberto Zeno – musicista italiano
Thierry Zéno – regista e sceneggiatore belga
Tony Zeno – ex cestista statunitense

Cognomi composti
Vincenzo Zeno-Zencovich – giurista, saggista e rettore italiano